En zone kan have flere betydninger:

 Jord(bælte), 
 Himmelegn, 
 Område (administrativt eller klimatisk), 
 Mindste afdeling af en landskabsform.
 Zone (Lombardiet) -  en italiensk by (og kommune) i regionen Lombardiet i Italien